Arafel – izraelska grupa black metalowa.
 Arafel – kraina ze świata cyklu Koło Czasu.